Backman är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2012 bars av 4059 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Backman
 Alfred Backman (1852–1913), läkare
 Anders Backman (1858–1922), författare, baptistpredikant
 Anders Erik Backman (1839–1910), baptistpredikant, psalmförfattare
 Asta Backman (1917–2010), finländsk skådespelare
 Axel Backman (1853–1938), affärsman

 Bertel Backman (1905–1981), finländsk skridskoåkare
 Bosse Backman (född 1951), fotbollstränare

 Carl Johan Backman, flera personer
 Carl Johan Backman (journalist) (1825–1874), journalist och tidningsredaktör
 Carl Johan Backman (läroboksförfattare) (1822–1898), gymnasielärare och läroboksförfattare
 Catharina Backman (född 1961), tonsättare, dragspelare och varietéartist

 Dan Backman (född 1955) kulturjournalist

 Elin Backman (född 1988), friidrottare, 200 meter
 Eric Backman (1896–1965), friidrottare, löpare
 Erik Backman (1915–2002), jurist och ämbetsman

 Fredrik Backman, flera personer
 Fredrik Backman (bildesigner) (född 1972)
 Fredrik Backman (författare) (född 1981)
 Fritz-Hugo Backman (1907–1993), tysk-finländsk skådespelare och teaterchef

 Gaston Backman (1883–1964), anatom
 Georg Backman (1871–1947), militär
 Gunilla Backman (född 1965), skådespelare och sångare

 Hans Backman (född 1963), politiker, folkpartist
 Hugo Backman (1897–1976), jurist och ämbetsman

 Ingemar Backman (född 1976), snowboardåkare

 Jan Backman, flera personer
 Jan Backman (geolog) (född 1948), geolog
 Jan Backman (politiker) (född 1939), politiker, moderat
 Jimmy Backman (född 1973),skådespelare, musiker och författare
 Johan Harder Backman (1790–1862), jurist och lagsamlare
 Jouni Backman (född 1959), finländsk politiker, socialdemokrat

 Karl Backman, flera personer
 Karl Backman (artist) (född 1970), musiker och konstnär
 Karl Backman (skolledare) (1805–1856), finländsk pedagog

 Lennart Backman (född 1934), bandy-, ishockey- och fotbollsspelare
 Leo Backman (1901–1967), finländsk skolledare
 Lorentz Backman (1889–1974), svensk frikyrklig teolog
 Louis Backman (1883–1965), farmakolog, professor

 Maria Backman (född 1954), konstnär
 Mia Backman (1877–1958),finländsk skådespelare

 Niklas Backman (född 1988), fotbollsspelare

 Ola Backman (1928–2016), militär

 Parasto Backman (född 1977), grafisk formgivare och högskolelektor
 Pierre Backman (1892–1969), chefredaktör

 Sigrid Backman (1880–1938), finlandssvensk författare
 Sigurd Backman (1910–1978), överläkare
 Simon Backman (född 1984), finländsk ishockeyspelare
 Stig Backman, flera personer
 Stig Backman (historiker) (1905–1965), skolman
 Stig Backman (läkare) (1916–1987), överläkare

 Tomas Backman (född 1980), fotbollsspelare
 Torsten Backman (1921–1998), överingenjör

 Victor Backman (född 1991), ishockeyspelare

 Woldemar Backman (1870–1946), finländsk läkare

 Zara Backman (1875–1949), skådespelare

Fiktiva personer med efternamnet Backman
Jan och Gertrud Backman, halvsyskon och huvudpersoner i Per Wästbergs romaner Vattenslottet (1968), Luftburen (1969) och Jordmånen (1972).

Se även 
 Bachman
 Bachmann
 Backmann
 Bäckman
 Backmanska huset, äldre trähus i Uppsala

Referenser
	 

Svenska efternamn